Hjortsberga – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Kronoberg, w gminie Alvesta.

Według danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła: 254 (31 grudnia 2015), 245 (31 grudnia 2018) i 246 (31 grudnia 2019).

Przypisy 

Miejscowości w gminie Alvesta